Хобсон има више значења:
 Хобсон (Алабама)
 Хобсон (Монтана)